Голянка — название нескольких населённых пунктов:

Польша 
 Голянка — село в гмине (волости) Кадзидло Остроленкского повята Мазовецкого воеводства.
 Голянка — село в Тарнувском повяте Малопольского воеводства.

Россия 
 Голянка — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Голянка — село в Новосильском районе Орловской области.